Als Algenfresser werden alle Algen verzehrenden Tiere bezeichnet. Algen stellen keine monophyletische Pflanzengruppe dar, sie können sessil auftreten oder freischwebend dem Phytoplankton angehören. Algenfressende Tiere können auf das Vorhandensein von Algen angewiesen sein (obligate Algenfresser) oder fakultativ Algen aufnehmen und eher detrivor, herbivor größere Pflanzen bevorzugend oder omnivor ausgerichtet sein, oder nur während bestimmter Entwicklungsstadien Algen als Nahrung präferieren oder im Tagesrhythmus zwischen Futtermöglichkeiten alternieren.

Strudler 
Unter die Phytoplankton verzehrenden Organismen fallen insbesondere zooplanktische Strudler (einzellige Wimperntierchen, Rädertierchen oder Kleinkrebse) des Süß- bzw. Salzwassers. Sessile Strudler im marinen Ökosystem sind meist Schwämme und herbivore Nesseltiere.

Bodenbewohner 
Auch Bodenbewohner wie Nematoden können mehr oder weniger auf das Fressen von Algen spezialisiert sein.

Algen weidende Fische 
Herbivore Knochenfische nehmen primär sessile grüne oder blaugrüne Algen als Nahrung auf, während die algenählich erscheinenden Bakterien der Blaualgen von Fischen grundsätzlich nicht gefressen werden.

Algen abweidende Fische wie Riffbarsche, Papageifische und Doktorfische kommen oft an marinen Felsküsten und Riffen vor. Mitunter kann eine lokal besonders intensive Beweidung mariner Algenbestände beobachtet werden.

Häufige algenfressende Süßwasserfische gehören den Ordnungen der Karpfenartigen, der Welsartigen und der Buntbarschartigen an.

Folgende Fischgruppen werden mitunter als Algenfresser bezeichnet:
 Harnischwelse (Loricariidae)
 Antennen-Harnischwelse (Ancistrus, Syn: Xenocara)
 Ohrgitterwelse wie der Längsstreifen-Ohrgitterharnischwels (Otocinclus vittatus)
 Arten aus der Familie der Saugschmerlen (Gyrinocheilidae)
 Siamesische Rüsselbarbe (Crossocheilus oblongus), häufig als Siamesischer Algenfresser in Handel
 Schwanzfleck-Algenfresser oder Netzpinsel-Algenfresser (Crossocheilus reticulatus), beliebter Aquarienfisch zum Vertilgen von Pinselalgen
 Glimmerlabeo (Crossocheilus latius), wird auch als Indischer Algenfresser bezeichnet
 Schönflossige Rüsselbarbe (Epalzeorhynchus kalopterus), wird auch als Schönflossen-Algenfresser bezeichnet
 Sri Lanka Algenfresser (Garra ceylonensis)
 Indischer Algenfresser (Garra mullya)
 Thailändischer Algenfresser (Garra cambodgiensis)
 Prachtalgenfresser (Garra flavatra)
 Capoeta kaput wurde erst 2019 als Algenfresser identifiziert.

Algenfresser im Süßwasseraquarium 
Häufig werden algenfressende Fische in Süßwasseraquarien eingesetzt, um das Algenwachstum insbesondere an den Scheiben einzudämmen.

Über 820 Arten Harnischwelse sind beschrieben, die sich hauptsächlich von Algen und Periphyton ernähren. Harnischwelse sind eine besonders artreiche Fischfamilie. Davon über 60 Arten Antennen-Harnischwelse, die besonders häufig in Aquarien als Scheibenputzer angepriesen werden, wobei deren Motivation zum Algenfressen abnimmt, je mehr Fertigfutter angeboten wird.

Nicht alle Fische, die unter dem Namen Algenfresser im Handel erhältlich sind, sind für diese Aufgabe gleich gut geeignet. So fressen adulte Saugschmerlen und Schönflossige Rüsselbarbe kaum Algen. Über Arten der Gattung Garra gibt es dagegen zahlreiche Erfahrungsberichte, die nahelegen, dass es sich bei ihnen tatsächlich um gute Algenvertilger handelt.

Literatur 
 Shelby D. Gerking: Feeding Ecology of Fish, Elsevier, 2014, ISBN 1483288528, ISBN 9781483288529.

Einzelnachweise 

Ichthyologie
Ernährungstyp
Lebewesen – Ökologische Gruppe